Le Bâillon est une courte pièce en un acte d'Éric-Emmanuel Schmitt parue en 1999.

Résumé 
Monologue de David, un jeune homosexuel qui, depuis l'au-delà, raconte le déroulement de sa vie jusqu'au moment où il mourut du SIDA.

Éditions 
Édition imprimée originale
 .

Édition imprimée au format de poche
 .

Liens externes    
 

Pièce de théâtre de 1999
Pièce de théâtre d'Éric-Emmanuel Schmitt